Es gibt mehrere Orte namens Geraldton:
Geraldton (Australien) in Western Australia
Geraldton (Ontario) in Kanada